L'NBA Development League All-Star Game 2013, svoltosi a Houston nell'ambito dell'NBA All-Star Weekend 2013, ha visto la vittoria finale dei Prospects sui Futures per 139 a 125.

Travis Leslie, dei Santa Cruz Warriors, è stato nominato MVP della partita.

Rispetto all'edizione precedente l'NBA D-League Shooting Stars Competition non venne disputato.

Sabato

Three-Point Shootout

 Micah Downs, Maine Red Claws
 Justin Dentmon, Texas Legends

 Justin Holiday, Idaho Stampede
 Marcus Landry, Reno Bighorns

in grassetto è indicato il vincitore

Slam Dunk Contest

 Tony Mitchell, Fort Wayne Mad Ants
 Josh Owens, Idaho Stampede

 Dar Tucker, Reno Bighorns
 Glen Rice, Rio Grande Valley Vipers

in grassetto è indicato il vincitore

All-Star Game - Squadre

Futures

Prospects

Voci correlate
 NBA Development League 2012-2013
 NBA All-Star Weekend 2013

Collegamenti esterni

Pallacanestro nel 2013
All-Star Game 2013